Lenin-Platz bzw. Leninplatz heißen oder hießen folgende Plätze:

 Platz der Vereinten Nationen (Berlin) (1950 bis 1992)
 Wiener Platz (Dresden) (1974 bis 1991)
 Obermarkt (Görlitz) (1951 bis 1990)
 Marienplatz (Schwerin) (1950 bis 1990)
 Neuer Markt (Stralsund) (1970 bis 1990)